Maisuradse bzw. Maisuradze ist der Familienname folgender Personen:

 Awtandil Maisuradse (* 1955), sowjetischer Ringer
 Badri Maisuradse (Badri Maisuradze; * 1966), georgischer Opernsänger (Tenor) und Schauspieler
 Ilia Maisuradse (* 1977), georgischer Rugby-Union-Spieler
 Luka Maisuradse (* 1998), georgischer Judoka
 Simon Maisuradse (* 1986), georgischer Rugby-Union-Spieler
 Swiad Maisuradse (* 1981), georgischer Rugby-Union-Spieler
 Wachtang Maisuradse (* 1987), georgischer Rugby-Union-Spieler